El llenguatge G, també conegut com a Deesel, és un metallenguatge basat en Java, que segueix la mateixa línia que el C++ amb el C. Al seguir aquesta estructura permet implementar algorisme de més alt nivell del que ja té Java. Fou creat per Neil Ellis i Troy Heninger.

A diferència de la gran majoria de llenguatges de programació, el llenguatge G no està basat en text, sinó que es tracta d'un llenguatge gràfic, és a dir, representa la lògica del programa amb diagrames. De fet el seu nom prové de "Gràfic Language" o Llenguatge Gràfic aportant la "G" característica del seu nom.
La plataforma de National Instruments LabVIEW utilitza aquest llenguatge per realitzar els seus programes.
Abans es feia servir en dos dels seus productes, LabVIEW i BridgeVIEW, posteriorment BridgeVIEW va esdevenir un mòdul de LabVIEW (DSC) i ara és LabVIEW l'únic programa que utilitza G.

Introducció 
Deesel pren el seu nom de la pronunciació de la tecnologia DSL (Dee-Se-L). DSL significa Llenguatge de Domini Específic, anomenat 'G'.

Deesel és un llenguatge de programació per a la plataforma Java. És un llenguatge de base, el llenguatge de Deesel i després proporcionarà DSLs per ajudar a expandir la llengua mitjançant l'addició de noves sub-idiomes.
Una de les característiques més destacades és de ser un llenguatge de programació visual.

Així Deesel pot afirmar que és un llenguatge de pròxima generació, ja que és tant un Langugage de programació i un 'host' idioma per DSLs. El subministrament de meta característiques de la programació d'una aplicació Java com a llenguatge de base.

Deesel ofereix aquesta característica utilitzant espais de noms en la mateixa forma en XML fa per separar diferents dominis.

Algunes de les característiques bàsiques són:
 Extensió del llenguatge controlat a través de DSLs.
 Analitzador d'extensió a través de Parslets.
 Suport per tipus dinàmics i estàtics.
 Extensions de llenguatge bàsics per satisfer les expectatives d'idioma actual.
 Altament compatible amb Java, permet la reutilització de Java existent (1,4 en l'actualitat) codi (un codi haurà de ser passat a través de seqüència de la simple conversió anàloga a la de Java 1.3 -> 1.4 afirmar script).

Exemple 'codi font' llenguatge G 
En aquest exemple pertanyent a labView, es pot observar com el llenguatge G és totalment gràfic i, per tant, es poden fer programes de forma ràpida i molt més intuïtiva que amb els llenguatges de programació tradicionals.

G